Пётр Гончаро́в: Гончаров, Пётр Алексеевич (1903—1944) — снайпер, Герой Советского Союза.
 Гончаров, Пётр Васильевич (1924—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Гончаров, Пётр Григорьевич (1888—1970) — композитор и хормейстер.
 Гончаров, Пётр Иванович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Гончаров, Пётр Лазаревич (1929—2016) — советский и российский учёный селекционер, академик.
 Гончаров, Пётр Терентьевич (1930—2017) — бригадир строителей треста «Джамбулхимстрой» СУ-3, Герой Социалистического Труда.
 Гончаров, Пётр Тихонович (1923—1952) — полный кавалер ордена Славы.
 Гончаров, Пётр Фролович (1921—2001) — Герой Советского Союза.